Govindan peut faire référence à :

 Marshall Govindan, un guru américain.
 Edasseri Govindan Nair (1906-1974), poète et dramaturge indien.
 Govindan Lakshmanan (né en 1990), athlète indien, spécialiste du fond.